Paulo Marinho (Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1944) foi um pintor, desenhista e professor brasileiro.

Paulo Marinho faleceu de infarto no dia 17 de outubro de 2014, em sua residência no Rio de Janeiro,  deixando sua mulher Sônia Maria Bárbara Marinho e três filhos, Robson Alexandre Bárbara Marinho, Ronald Bárbara Marinho e Roberta Bárbara Marinho.

Biografia 
De formação autodidata, Paulo Marinho é profundo conhecedor de sua arte e um dos pintores mais respeitados do Brasil.
Desde a infancia, Paulo Marinho, buscou suas fontes de inspiração no Bairro de Santa Tereza, onde passou a maior parte de sua infancia. Ganhou vários prêmios no Brasil e Exterior e fez inúmeras exposições ao redor do mundo, entre as quais se destacam:
1970 – QUEEN’S WAY GALLERY – CALIFÓRNIA – EUA
1991 – LA GALERIE D’ART BRITANNIQUE – LAUSSANE – SUÍÇA
1992 – GRAND PALMS CLUB – MIAMI - EUA
2007 – OSCAR´S GAL. DE ARTE – LISBOA – PORTUGAL

Paulo Marinho é verbete no Dicionário Júlio
Louzada, Dicionário Brasileiro dos Artistas
Plásticos – Ministério da Educação e Cultura e Dicionário João Medeiros
LIVRO: As quatro Folhas de um Trevo - RBM Editora

Pintores do Rio de Janeiro (estado)